Amine - nome proprio di persona arabo maschile
 Aminé – rapper statunitense
 Malik Amine – lottatore statunitense e sammarinese
 Myles Amine – lottatore statunitense e sammarinese, fratello di Malik
 Nazem Amine – lottatore libanese, nonno di Malik e Myles